Die Saison 1989/90 der Volleyball-Bundesliga war die vierzehnte Ausgabe dieses Wettbewerbs. Der CJD Feuerbach konnte seinen Titel aus dem Vorjahr verteidigen und wurde zum zweiten Mal Deutscher Meister. Hörde und Vilsbiburg mussten absteigen.

Mannschaften 
In dieser Saison spielten zehn Mannschaften in der Bundesliga:
 TSV Rudow Berlin
 CJD Feuerbach
 Hamburger SV
 TV Hörde
 Bayern Lohhof
 USC Münster
 VfL Oythe
 VC Schwerte
 VC Straubing
 TSV Vilsbiburg

Als Titelverteidiger trat CJD Feuerbach an. Aufsteiger waren der Hamburger SV und der VC Straubing.

Hauptrunde

Play-offs 
Erstmals fanden bei den Frauen Play-offs mit acht Teilnehmern statt, die besser platzierte Mannschaft besaß zuerst das Heimrecht.

Weblinks 
 Volleyball-Bundesliga
 Ranglisten 1990 (PDF-Datei; 3,2 MB)

1989/90
Volleyballsaison 1989/90